Colombiaans rugbyteam (mannen), de Rugby union mannenploeg in de vijftienmansvariant
Colombiaans rugbyteam (vrouwen), de Rugby union vrouwenploeg in de vijftienmansvariant
Colombiaans rugby sevensteam (mannen) Rugby Seven mannenploeg in de zevenmansvariant
Colombiaans rugby sevensteam (vrouwen) Rugby Seven vrouwenploeg in de zevenmansvariant